Now What () — второй студийный альбом исполнительницы Лизы Марии Пресли, выпущенный в 2005 году.

Список композиций 
 I’ll Figure It Out — 4:28
 Turbulence — 3:28
 Thanx — 3:56
 Shine Feat (Pink)— 4:26
 Dirty Laundry — 4:10
 When You Go — 4:10
 Idiot — 4:11
 High Enough — 4:36
 Turned To Black — 5:27
 Raven — 5:03
 Now What — 7:02

В записи участвовали 
 Дон Хенли (кавер-версия трек — Dirty Laundry)
 Pink
 Линда Перри (из 4 NON BLONDES)
 Стив Джонс (гитарист из SEX PISTOLS)

Альбомы 2005 года